Alexandru Sever se poate referi la:
Alexandru Sever, împărat roman (208-235)
Alexandru Sever, prozator (1921-2010)